

Мистік — місто, штат Айова
 Мистік — переписна місцевість, штат Коннектикут